Osoby noszące nazwisko Bal:
 Adam Bal (zm. 1646) – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Adam Bal (1867–1927) – polski prawnik i urzędnik terytorialny
 Andrij Bal (1958–2014) – ukraiński piłkarz i trener
 Anton Bal (ur. 1963) – papuaski duchowny rzymskokatolicki
 Antoni Bal – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Duygu Bal (ur. 1987) – turecka siatkarka
 Ewa Bal (ur. 1973) – polska filolog, italianistka
 Maciej Bal (zm. 1511) – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Matjasz III Bal – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Michał Bal zm. 1496) – polski duchowny katolicki ,bernardyn
 Mieke Bal (ur. 1946) – holenderska krytyczka i teoretyczka kultury
 Mykoła Bal (1913–1999) – radziecki wojskowy
 Jan Bal (zm. 1480) – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Jan Bal (zm. 1698) – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Jan II Bal – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Jerzy Bal – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Karol Bal (1934–2022) – polski filozof
 Mikołaj II Bal – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Nicolas Bal (ur. 1978) – francuski kombinator norweski
 Orest Bal (ur. 1960) – ukraiński piłkarz i trener
 Piotr II Bal – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Randall Bal (ur. 1980) – amerykański pływak
 Samuel Bal (1598–1651) – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Stanisław Bal (zm. przed 1575) – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Stefan Bal – urzędnik ziemski I Rzeczypospolitej
 Walenty Bal (1920–2002) – polski duchowny rzymskokatolicki
 Zdzisław Bal – polski kierowca wyścigowy

Inne:
 bal – duża zabawa taneczna
 bal – gruby pień drzewa wstępnie obrobiony, dyl
 bal – pęk lub duża wiązka towaru, używany w transporcie – na przykład słomy czy surowej bawełny
 Bal – film z 1983 roku

Zobacz też 

 Balowie – ród szlachecki
 BAL